

Населені пункти та їхні частини
 Подзамче — село в гміні Рацьонжек Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подзамче — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Подзамче — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Подзамче — село в гміні Оґродзенець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Подзамче — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подзамче — село в гміні Новий Корчин Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подзамче — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подзамче — частина міста Мілич у Мілицькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Подзамче — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві
 Подзамче — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Подзамче — частина міста Бихава в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Подзамче — частина міста Володава в Володавському повіті Люблінського воєводства
 Подзамче — частина міста Верушув у Верушовському повіті Лодзинського воєводства
 Подзамче — частина міста Цеханув у Цехановському повіті Мазовецького воєводства
 Подзамче — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві
 Подзамче — частина міста Ясло в Ясельському повіті Підкарпатського воєводства
 Подзамче — частина міста Пшецлав у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Подзамче — частина міста Переворськ у Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Подзамче — частина міста Влощова в Влощовському повіті Свентокшиського воєводства
 Подзамче — частина села Рудно в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подзамче — частина села Бабіце в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Подзамче — частина села Вижне в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подзамче — частина села Журовички (Журавічкі) в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Подзамче — частина села Фалкув у гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подзамче — частина села Кужентник у гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Подзамче — колонія в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Подзамче — колонія в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Подзамче — колонія в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Подзамче — осада в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Подзамче — осада в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Подзамче — осада в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки